Heidekapel (Vosseslag)
Heidekapel (Waasmunster)